Dominique Potier peut désigner :
 Dominique Potier (1964-), homme politique français ;
 Dominique Potier (1903-1944), membre de l'Armée de l'Air et résistant belge.

Homonymie